Tozzettia puede referirse a dos géneros botánicos:

 el género herbáceo Alopecurus, de la familia de las poáceas; o
 el género de bulbosas Fritillaria, de la familia de las liliáceas.